El término Somos puede referirse, en esta enciclopedia: 

 a Somos, un álbum de Eros Ramazzotti;
 a Somos, un álbum de Los Auténticos Decadentes;
 a Somos, un álbum de Christopher von Uckermann;
 a Somos, un álbum de Jarabe de Palo;
 a Somos, un canal de televisión;
 a Somos, una revista mexicana;
 a Somos, una revista peruana;
 a Somos, una revista argentina;
 a Somos, una revista argentina editada por el Frente de Liberación Homosexual;
 a Somos, un partido político argentino creado por Victoria Donda;
 a Somos Sindicalistas, un sindicato creado por trabajadores en aras del movimiento ciudadano que tuvo lugar el histórico 15 de marzo en España;
 a Somos Vida, un partido político de la Provincia de Santa Fe (Argentina);
 a Somos., una serie de Netflix del año 2021.